Domilson Cordeiro dos Santos, Braziliaans voetballer
 José Rodolfo Pires Ribeiro, (1992) Braziliaans voetballer
 Ricardo Lucas Figueredo Monte Raso, Braziliaans voetballer
 Luiz Paulo Hilario, (1987) Braziliaans voetballer